Василь Кравченко:

 Кравченко Василь Григорович (1862—1945) — український фольклорист, етнограф, діалектолог.
 Кравченко Василь Іванович (1923—1944) — учасник  Другої світової війни, радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.
 Кравченко Василь Іванович (1924—1982) — учасник  Другої світової війни, стрілець 1077-го стрілецького полку  316-ї стрілецької дивізії  46-й армії  2-го Українського фронту, Герой Радянського Союзу (1945), рядовий.
 Кравченко Василь Іванович ( 1956 р.) — доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, член Президії Української муніципальної академії, академік цієї академії, фахівець в галузі економіки, фінансів, банківської справи, житлового будівництва, місцевого самоврядування.
 Кравченко Василь Сергійович (1994—2020) — учасник російсько-української війни, загинув під час оборони України.

 Кравченко Василь Федорович (1921—1960) — учасник  Другої світової війни, офіцер, Герой Радянського Союзу (1945).

Сторінки зі списками однофамільців-тезок